Kozia Góra peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
Kozia Góra, un village dans la voïvodie de Łódź ;
Kozia Góra, un village dans la voïvodie de Lublin ;
Kozia Góra, un village dans la voïvodie de Poméranie ;
Kozia Góra, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.